Chepo – comune della Repubblica di Panama situato nella provincia di Herrera
 Chepo – comune della Repubblica di Panama situato nella provincia di Panama